Кузмиці — село в окрузі Топольчани Нітранського краю [[Словаччина|Словаччини];
 Кузмиці — село в окрузі Требишів Кошицького краю Словаччини.